Boler, ancienne commune de Moselle fusionnée dans Breistroff-la-Grande.
 La Boler, une petite rivière française du département de la Moselle.

Voir aussi 
 Bøler, station du métro d'Oslo et quartier de la ville.
 Boller

Homonymie de toponyme